Домба́й (Домбайская Поляна) — горная территория в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды на Северном Кавказе (Россия). Южная граница Домбая — Главный Кавказский хребет. Высшая точка — вершина Домбай-Ёльген (Домбай-Ульген) высотой 4046 метров.

Соединение трёх главных ущелий: Алибека, Аманауза и Домбай-Ёльгена — образует естественный центр территории — живописную Домбайскую поляну, лежащую на высоте 1630—1650 метров над уровнем моря.

Домбай — не административное понятие, и границы его не имеют строго межевого обозначения. Это современное, хотя и восходящее к традиции, название верховьев реки Теберды — крупного притока Кубани, объединяющее несколько горных ущелий, берущих начало от Главного Кавказского хребта. Горная территория, представляющая собой альпийское высокогорье, относится к районам со значительной лавинной опасностью.

Слово «Доммай/домбей» имеется и в карачаево-балкарском, и в кабардино-черкесском языке, в обоих оно означает «зубр». Топоним встречается как на адыгских землях, так и на карачаевских. В русских источниках Домбай впервые упоминается в описании, составленном для Екатерины Второй, "в горах Кавказа обитают дикие быки - домбаи". Когда-то в домбайских лесах бродили целые стада могучих великанов. Последний кавказский зубр был убит казаками в горной части современной Адыгеи в 1927 году. В современное время существует программа по возрождению популяции Кавказского зубра.

Название самой высокой горы в этом районе — Домбай-Ёльген — означает «река, где убили зубра».

Домбай — один из современных центров отдыха и спорта, альпинистская, горнолыжная и туристская «мекка» Большого Кавказа. С появлением в России рыночной экономики бурное развитие получило гостиничное хозяйство. В настоящее время на Домбайской поляне работает туристский комплекс из нескольких десятков гостиниц, в том числе современные мини-отели.

Климат

Галерея

См. также 

 Домбай (посёлок)
 Алибекский водопад
 Бадукские озёра
 Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз»

Примечания

Ссылки 

Курорты Карачаево-Черкесии
Горнолыжные курорты России
Горные хребты Карачаево-Черкесии
Горные хребты Кавказа
Западный Кавказ